

Geografia
 Delden – città dell'Overijssel (Paesi Bassi)
 Delden – località della Gheldria (Paesi Bassi)

Persone
 Gerrit van Delden (1842-1925), chimico e industriale tedesco
 Rembert van Delden (1917-1999), politico e commerciante tedesco
 Willy van Delden (1890-1977), industriale tedesco